Mount Bistre kan syfta på följande platser:

 Mount Bistre, Antarktis
 Mount Bistre, Kanada